DeLong kan som auktorsförkortning betyda:

 Dwight M. DeLong
 Edward F. DeLong

Robotskapade auktorsförkortningar